Червона книга Українських Карпат — видання, що зібрало інформацію про 318 видів фауни, що потребують охорони на території Українських Карпат.

Книга видана у 2011 році видавництвом «Карпати».

Упорядники 
О. Ю. Мателешко — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ентомології та збереження біорізноманіття УжНУ
Л. А. Потіш — кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри лісівництва УжНУ

Авторський колектив 
А.-Т. В. Башта, В. М. Бровдій, Р. С. Варгович, Ю. М. Геряк, Р. І. Гураль, Н. В. Гураль-Сверлова, К. В. Євтушенко, Ю. В. Канарський, І. Капрусь, І. Б. Коновалова, Є. Ляшенко, О. Ю. Мателешко, Л. І. Мелещук, Р. Ю. Панін, Л. А. Потіш, В. Б. Різун, В. Г. Рошко, Н. А. Смірнов, І. В. Скільський, С. І. Фаринець, Т. П. Яницький

Принципи побудови 
У виданні Українські Карпати розглядаються у широкому розумінні від Передкарпаття на північному сході і до державного кордону України на південному заході. Структурно книга поділена на дві частини, які відповідають сучасній систематиці царства тварин. Частина перша містить інформацію про безхребетних тварин, друга — хребетних. Таким чином, до книги включено 318 видів тварин регіону Українських Карпат.

Критерії відбору видів до Червоної книги Українських Карпат складені із врахуванням керівних принципів для допомоги у визначенні категорій загроженості видів, і складанні регіональних Червоних списків, розроблених IUCN, які дещо відрізняються від категорій оцінки статусу рідкісних і зникаючих видів, розроблених IUCN для класифікації видів з високим
ризиком вимирання у глобальному масштабі.

Список видів 
 Abax ovalis
 Abia fulgens
 Abia nitens
 Acherontia atropos
 Acipenser ruthenus
 Aegolius funereus
 Agabus clypealis
 Agabus solieri
 Aglia tau
 Agnathus decoratus
 Alburnoides rossicus
 Ampedus quadrisignatus
 Anax imperator
 Anguilla anguilla
 Anthaxia candens
 Anthaxia helvetica
 Apamea illyria
 Apamea maillardi
 Apamea unanimis
 Apatura iris
 Aquila chrysaetus
 Aquila pomarina
 Arianta petrii
 Aromia moschata
 Asilus crabroniformis
 Asio flammeus
 Astacus astacus
 Barbastella barbastellus
 Barbus barbus barbus
 Barbus petynyi
 Barbus waleckii
 Bison bonasus
 Blasticotoma fi liceti
 Boloria aquilonaris
 Bombina variegata
 Bombus argillaceus
 Bombus gerstaeckeri
 Bombus laesus
 Bombus muscorum
 Bombus pyrenaeus
 Bombus ruderatus
 Bombus wurfl enii
 Boreus westwoodi
 Boros schneideri
 Brintesia circe
 Bubo bubo
 Calameuta idolon
 Callimorpha dominula
 Calopteryx virgo
 Calosoma sycophanta
 Calymma communimacula
 Caprimulgus europaeus
 Carabus auronitens escheri
 Carabus clathratus
 Carabus fabricii
 Carabus hampei
 Carabus intricatus
 Carabus irregularis
 Carabus nitens
 Carabus transsylvanicus
 Carassius carassius
 Carpathonesticus galotshkai
 Carterocephalus silvicola
 Castor fiber
 Catocala fraxini
 Catocala sponsa
 Cerambyx cerdo
 Cerophytum elateroides
 Ceruchus chrysomelinus
 Cetonischema aeruginosa
 Chazara briseis
 Chelis maculosa
 Chionomys nivalis
 Chlaenius spoliatus
 Chondrina clienta
 Chondrula bielzi
 Chortodes extrema
 Chromadorina bioculata
 Chrysolina carpatica
 Ciconia nigra
 Cinclus cinclus
 Circaetus gallicus
 Coenonympha hero
 Colias palaeno
 Columba oenas
 Cordulegaster bidentata
 Cordulegaster boltonii
 Coronella austriaca
 Crenitis punctatostriata
 Ctenophora festiva
 Cucujus cinnaberinus
 Cucullia argentea
 Cucullia gnaphalii
 Cucullia xeranthemi
 Cychrus attenuatus
 Deltomerus carpathicus
 Dendrocopos leucotos
 Dendrocopos minor
 Diachrysia zosimi
 Dicerca berolinensis
 Discoelius zonalis
 Ditylus laevis
 Dolichomitus cephalotes
 Drobacia banatica
 Drymonia velitaris
 Dryomys nitedula
 Dytiscus latissimus
 Elaphe longissima
 Elater ferrugineus
 Eliomys quercinus
 Emus hirtus
 Emys orbicularis
 Endromis versicolora
 Eptesicus nilssonii
 Eptesicus serotinus
 Erebia manto
 Eriogaster catax
 Eriogaster lanestris
 Euchalcia modestoides
 Euchalcia variabilis
 Eudontomyzon danfordi
 Eudontomyzon mariae
 Euphydryas aurinia
 Euphydryas maturna
 Eurythyrea austriaca
 Falco peregrinus
 Falco subbuteo
 Falco vespertinus
 Felis silvestris
 Glaucidium passerinum
 Gnorimus variabilis
 Gobio uranoscopus
 Granaria frumentum
 Graphoderus bilineatus
 Grus grus
 Gymnocephalus acerinus
 Gymnocephalus baloni
 Gymnocephalus schraetzer
 Hamearis lucina
 Hemaris fuciformis
 Hemaris tityus
 Herminia tenuialis
 Hieraaetus pennatus
 Hipparchia fagi
 Hirudo medicinalis
 Hucho hucho
 Hydroporus longicornis
 Hyphoraia aulica
 Ilybius crassus
 Iphiclides podalirius
 Janus femoratus
 Laccornis kočai
 Lacerta viridis
 Lacon lepidopterus
 Lacon querceus
 Laemostenus terricola
 Lamprodila decipiens
 Lamprosticta culta
 Lamprotes c-aureum
 Lanius exubitor
 Leistus baenningeri
 Lemonia dumi
 Lemonia taraxaci
 Leuciscus leuciscus
 Libelloides macaronius
 Limenitis populi
 Limoniscus violaceus
 Liometopum microcephalum
 Lissotriton montandoni
 Lota lota
 Lucanus cervus
 Lucioperca volgensis
 Lutra lutra
 Lycaena helle
 Lynx lynx
 Lyrurus tetrix
 Macrochilo cribrumalis
 Maculinea alcon
 Maculinea arion
 Maculinea nausithous
 Maculinea teleius
 Marumba quercus
 Megarhyssa superba
 Melliturga clavicornis
 Microtus tatricus
 Milvus migrans
 Miniopterus schreibersii
 Monticola saxatilis
 Morimus funereus
 Mormo maura
 Morulina verrucosa
 Mustela erminea
 Mustela lutreola
 Myotis alcathoe
 Myotis bechsteinii
 Myotis oxygnathus
 Myotis brandtii
 Myotis dasycneme
 Myotis daubentonii
 Myotis emarginatus
 Myotis myotis
 Myotis mystacinus
 Myotis nattereri
 Neomys anomalus
 Neopristilophus depressus
 Nyctalus leisleri
 Nyctalus noctula
 Nycteola siculana
 Nymphalis vaualbum
 Odontosia sieversii
 Ophiogomphus cecilia
 Oreina plagiata
 Oreina viridis
 Oreodytes borealis
 Orussus abietinus
 Osmoderma barnabita
 Otus scops
 Oxyethira flavicornis
 Pandion haliaetus
 Papilio machaon
 Paracymus aeneus
 Parnassius apollo
 Parnassius mnemosyne
 Peltis grossa
 Penthophera morio
 Pericallia matronula
 Peridea anceps
 Periphanes delphinii
 Phalera bucephaloides
 Phlogophora scita
 Phragmatiphila nexa
 Phyllodesma ilicifolium
 Picoides tridactylus
 Picus viridis
 Pieris bryoniae
 Pipistrellus nathusii
 Pipistrellus pipistrellus
 Pipistrellus pygmaeus
 Plecotus auritus
 Plecotus austriacus
 Pleroneura coniferarum
 Plicuteria lubomirskii
 Poecilimon schmidti
 Polydesmus montanus
 Polyommatus amandus
 Polyommatus daphnis
 Polyommatus dorylas
 Porphyrophora polonica
 Proclossiana eunomia
 Proserpinus proserpina
 Prostenomphalia carpathica
 Prunella collaris
 Psarus abdominalis
 Pseudanodonta complanata
 Pseudogaurotina excellens
 Pseudophilotes vicrama
 Pterostichus burmeisteri
 Purpuricenus kaehleri
 Pygaera timon
 Pygmarrhopalites carpathicus
 Quedius transsylvanicus
 Rana dalmatina
 Regulus ignicapillus
 Rhinolophus ferrumequinum
 Rhyparia purpurata
 Rhysodes sulcatus
 Romanogobio kesslerii
 Ropalopus ungaricus
 Rosalia alpina
 Rutilus frisii
 Rbinskiella magnifica
 Saga pedo
 Salamandra salamandra
 Saturnia pavonia
 Saturnia pavoniella
 Saturnia pyri
 Saturnia spini
 Scolia maculata
 Scolitantides orion
 Scutigera coleoptrata
 Serrulina serrulata
 Sicista betulina
 Siobla sturmi
 Somatochlora alpestris
 Sorex alpinus
 Strix uralensis
 Sympetrum pedemontanum
 Tachina grossa
 Telestes sonffia
 Temnostoma meridionale
 Tenthredo propinqua
 Terrestribythinella baidashnikovi
 Tetradontophora bielanensis
 Tetrao urogallus
 Tetrastes bonasia
 Thymallus thymallus
 Triplax carpathica
 Triturus dobrogicus
 Trocheta bykowskii
 Trochulus bielzi
 Trochulus villosulus
 Tyto alba
 Umbra krameri
 Unio crassus
 Urocerus augur
 Ursus arctos
 Vacciniina optilete
 Valeria oleagina
 Velleius dilatatus
 Vespertilio murinus
 Vimba vimba
 Xiphydria markewitschi
 Xiphydria picta
 Xylocopa valga
 Xylocopa violacea
 Zerynthia polyxena
 Zinger streber
 Zinger zinger

Примітки 

Червона книга України